Rochambeau är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau (1725–1807), marskalk av Frankrike
 Donatien-Marie-Joseph de Rochambeau (1755–1813), fransk general

Franska efternamn